Ива́н Алексе́ев — имена нескольких дьяков Русского царства XVI—XVII веков. Может означать:
 Алексеев, Иван (XVI век) —  подьячий, затем дьяк в правление царя Ивана IV Васильевича Грозного.
 Алексеев, Иван (начало XVII века) — дьяк в период Смутного времени и в правление царя Алексея Михайловича. 
 Алексеев, Иван (конец XVII века) — дьяк в правление царей Фёдора Алексеевича и Петра Великого и царевны Софьи Алексеевны.